Trabold steht für:

 Trabold Company, ehemaliger US-amerikanischer Nutzfahrzeughersteller

Trabold ist der Familienname folgender Personen:
 Carl Trabold (1899–1981), deutscher Verwaltungsjurist
 Eduard Trabold (1877–1949), deutscher römisch-katholischer Pfarrer
 Peter Trabold, deutscher Fernsehregisseur 
 Rudolf Trabold (1873–1948), Schweizer Schriftsteller